Dijk (doorverwijspagina)
 Van Dijck (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam